Tocna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Točná, del av en befolkad plats, Prag, Praha 12, 
 Točna, berg, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar